Дабл Спрингс има више значења:
 Дабл Спрингс (Невада)
 Дабл Спрингс (Алабама)